Toto je seznam opčin v Chorvatsku. Počty obyvatel jsou aktuální k roku 2011.

Zde je abecední seznam chorvatských opčin:

 Andrijaševci
 Antunovac
 Babina Greda
 Bale
 Barban
 Barilović
 Baška
 Baška Voda
 Bebrina
 Bedekovčina
 Bedenica
 Bednja
 Belica
 Berek
 Beretinec
 Bibinje
 Bilice
 Bilje
 Biskupija
 Bistra
 Bizovac
 Blato
 Bogdanovci
 Bol
 Borovo
 Bosiljevo
 Bošnjaci
 Brckovljani
 Brdovec
 Brela
 Brestovac
 Breznica
 Breznički Hum
 Brinje
 Brod Moravice
 Brodski Stupnik
 Brtonigla
 Budinščina
 Bukovlje
 Cerna
 Cernik
 Cerovlje
 Cestica
 Cetingrad
 Cista Provo
 Civljane
 Crnac
 Čaglin
 Čavle
 Čačinci
 Čađavica
 Čeminac
 Čepin
 Darda
 Davor
 Dekanovec
 Desinić
 Dežanovac
 Dicmo
 Dobrinj
 Domašinec
 Donja Dubrava
 Donja Motičina
 Donja Voća
 Donji Andrijevci
 Donji Kraljevec
 Donji Kukuruzari
 Donji Lapac
 Donji Vidovec
 Dragalić
 Draganić
 Draž
 Drenje
 Drenovci
 Drnje
 Dubrava
 Dubravica
 Dubrovačko Primorje
 Dugi Rat
 Dugopolje
 Dvor
 Đelekovec
 Đulovac
 Đurmanec
 Đurđenovac
 Erdut
 Ernestinovo
 Ervenik
 Farkaševac
 Fažana
 Ferdinandovac
 Feričanci
 Funtana
 Fužine
 Galovac
 Garčin
 Generalski Stol
 Gola
 Goričan
 Gorjani
 Gornja Rijeka
 Gornja Stubica
 Gornja Vrba
 Gornji Bogićevci
 Gornji Kneginec
 Gornji Mihaljevec
 Gradac
 Gradec
 Gradina
 Gradište
 Gračac
 Gračišće
 Grožnjan
 Gundinci
 Gunja
 Gvozd
 Hercegovac
 Hlebine
 Hrašćina
 Hrvace
 Hrvatska Dubica
 Hum na Sutli
 Ivankovo
 Ivanska
 Jagodnjak
 Jakovlje
 Jakšić
 Jalžabet
 Janjina
 Jarmina
 Jasenice
 Jasenovac
 Jelenje
 Jelsa
 Jesenje
 Josipdol
 Kali
 Kalinovac
 Kalnik
 Kamanje
 Kanfanar
 Kapela
 Kaptol
 Karlobag
 Karojba
 Kaštelir-Labinci
 Kijevo
 Kistanje
 Klakar
 Klana
 Klenovnik
 Klinča Sela
 Klis
 Kloštar Ivanić
 Kloštar Podravski
 Kneževi Vinogradi
 Kolan
 Konavle
 Konjščina
 Končanica
 Koprivnički Bregi
 Koprivnički Ivanec
 Kostrena
 Kotoriba
 Koška
 Kraljevec na Sutli
 Krapinske Toplice
 Kravarsko
 Krašić
 Križ
 Krnjak
 Kršan
 Kukljica
 Kula Norinska
 Kumrovec
 Lanišće
 Lasinja
 Lastovo
 Legrad
 Lekenik
 Levanjska Varoš
 Lećevica
 Lipovljani
 Lišane Ostrovičke
 Ližnjan
 Ljubešćica
 Lobor
 Lokve
 Lokvičići
 Lopar
 Lovas
 Lovinac
 Lovran
 Lovreć
 Luka
 Lukač
 Lumbarda
 Lupoglav
 Magadenovac
 Majur
 Mala Subotica
 Mali Bukovec
 Malinska-Dubašnica
 Marija Bistrica
 Marija Gorica
 Marijanci
 Marina
 Markušica
 Martijanec
 Martinska Ves
 Maruševec
 Marčana
 Matulji
 Mače
 Medulin
 Mihovljan
 Mikleuš
 Milna
 Mljet
 Molve
 Motovun
 Mošćenička Draga
 Mrkopalj
 Murter-Kornati
 Muć
 Nedelišće
 Negoslavci
 Nerežišća
 Netretić
 Nijemci
 Nova Bukovica
 Nova Kapela
 Nova Rača
 Novi Golubovec
 Novigrad
 Novigrad Podravski
 Novo Virje
 Nuštar
 Okrug
 Okučani
 Omišalj
 Oprisavci
 Oprtalj
 Orebić
 Orehovica
 Oriovac
 Orle
 Otok Dalmatinski
 Pakoštane
 Pašman
 Perušić
 Peteranec
 Petlovac
 Petrijanec
 Petrijevci
 Petrovsko
 Pirovac
 Pisarovina
 Pitomača
 Pićan
 Plaški
 Plitvička Jezera
 Podbablje
 Podcrkavlje
 Podgora
 Podgorač
 Podravska Moslavina
 Podravske Sesvete
 Podstrana
 Podturen
 Pojezerje
 Pokupsko
 Polača
 Poličnik
 Popovac
 Posedarje
 Postira
 Povljana
 Preko
 Preseka
 Pribislavec
 Prgomet
 Primorski Dolac
 Primošten
 Privlaka
 Privlaka
 Proložac
 Promina
 Punat
 Punitovci
 Pučišća
 Pušća
 Radoboj
 Rakovec
 Rakovica
 Rasinja
 Ravna Gora
 Raša
 Ražanac
 Rešetari
 Ribnik
 Rogoznica
 Rovišće
 Rugvica
 Runovići
 Ružić
 Saborsko
 Sali
 Satnica Đakovačka
 Seget
 Selca
 Selnica
 Semeljci
 Severin
 Sibinj
 Sikirevci
 Sirač
 Skrad
 Slavonski Šamac
 Slivno
 Smokvica
 Sokolovac
 Sopje
 Sračinec
 Stankovci
 Starigrad
 Stara Gradiška
 Stari Jankovci
 Stari Mikanovci
 Staro Petrovo Selo
 Ston
 Strahoninec
 Strizivojna
 Stubičke Toplice
 Stupnik
 Suhopolje
 Sukošan
 Sunja
 Sutivan
 Sućuraj
 Sveta Marija
 Sveta Nedelja
 Sveti Filip i Jakov
 Sveti Ilija
 Sveti Ivan Žabno
 Sveti Juraj na Bregu
 Sveti Križ Začretje
 Sveti Lovreč
 Sveti Martin na Muri
 Sveti Petar Orehovec
 Sveti Petar u Šumi
 Sveti Đurđ
 Svetvinčenat
 Šandrovac
 Šenkovec
 Šestanovac
 Škabrnja
 Šodolovci
 Šolta
 Špišić Bukovica
 Štefanje
 Štitar
 Štrigova
 Tar-Vabriga
 Tinjan
 Tisno
 Tkon
 Tompojevci
 Topusko
 Tordinci
 Tounj
 Tovarnik
 Tribunj
 Trnava
 Trnovec Bartolovečki
 Trpanj
 Trpinja
 Tuhelj
 Tučepi
 Udbina
 Unešić
 Vela Luka
 Velika
 Velika Kopanica
 Velika Ludina
 Velika Pisanica
 Velika Trnovitica
 Veliki Bukovec
 Veliki Grđevac
 Veliko Trgovišće
 Veliko Trojstvo
 Vidovec
 Viljevo
 Vinica
 Vinodolska Općina
 Vir
 Virje
 Visoko
 Viškovci
 Viškovo
 Višnjan
 Vižinada
 Vladislavci
 Vojnić
 Voćin
 Vođinci
 Vratišinec
 Vrbanja
 Vrbje
 Vrbnik
 Vrhovine
 Vrpolje
 Vrsar
 Vrsi
 Vuka
 Zadvarje
 Zagorska Sela
 Zagvozd
 Zažablje
 Zdenci
 Zemunik Donji
 Zlatar Bistrica
 Zmijavci
 Zrinski Topolovac
 Žakanje
 Žminj
 Žumberak
 Župa Dubrovačka

Externí odkazy 
 

 
Geografie Chorvatska
Chorvatské seznamy
Administrativní dělení Chorvatska